Amerikai Egyesült Államok
Ben Lomond (Arkansas)
Ben Lomond (Kalifornia)
Ben Lomond (Nyugat-Virginia)
 Egyesült Királyság
Ben Lomond (hegy)